Алексей Подольский:
* Подольский, Алексей (род. 1976) — российский актёр и музыкант.
 Подольский, Алексей Ильич (1908—1992) — советский генерал-полковник авиации.